Kienscherf ist der Nachname folgender Personen:

 Adolf Franz Herrmann Kienscherf (1852–1912), deutscher Orgelbauer
 Albert Kienscherf (1859–1928), deutscher Orgelbauer aus Eberswalde
 Dirk Kienscherf (* 1965), deutscher Politiker (Hamburg)
 Friedrich Kienscherf (1818–1890), deutscher Orgelbauer aus Eberswalde
 Otto Johannes Kienscherf (1868–1957), deutscher  Schauspieler
 Gretel Hoffmann-Kienscherf (1912–2012), Schweizer Kantonspolitikerin (EVP)